Napoleão Bonaparte ou Napoleão I — imperador da França
 José Bonaparte — irmão mais velho de Napoleão Bonaparte
 Napoleão II de França — filho de Napoleão Bonaparte
 Napoleão III de França — sobrinho de Napoleão Bonaparte, e imperador da França
 Charles Lucien Bonaparte — zoólogo francês
 Matilde Bonaparte — prima de Napoleão III

Topônimos
 Bonaparte (Iowa)

Outros
 Casa de Bonaparte — casa real fundada por Napoleão I Bonaparte
 Família Bonaparte
 Bonapartismo — corrente política direitista

Desambiguações de sobrenomes